Lüttich-Bastogne-Lüttich 1985 war die 71. Austragung von Lüttich–Bastogne–Lüttich, eines eintägigen Straßenradrennens. Es wurde am 21. April 1985 über eine Distanz von 244,7 km ausgetragen.
Sieger des Rennens wurde im Sprint aus einer Dreier-Gruppe Moreno Argentin vor Claude Criquielion und Stephen Roche.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks

Einzelnachweise 

Radrennen 1985
1985